Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2017 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 7 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
On note les forfaits de Steve Darcis, associé à Elise Mertens, de Maria Sanchez, associée à Adil Shamasdin, d'Arantxa Parra Santonja, associée à Santiago González, de Carina Witthöft, associée à Alexander Peya, et des têtes de série n°3 Chan Yung-jan et Łukasz Kubot. Ces cinq équipes sont respectivement remplacées par Demi Schuurs et Wesley Koolhof, Makoto Ninomiya et Yosuke Watanuki, Renata Voráčová et James Cerretani, Katie Swan et Cameron Norrie, et Harriet Dart et Brydan Klein.

Lauréats 
Martina Hingis et Jamie Murray, qui s'associent pour la première fois dans la discipline, s'adjugent le titre en écartant en finale les tenants du titre Heather Watson et Henri Kontinen (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  titre respectif en double mixte.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+6,5 %), qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tournoi de Wimbledon 2017